Jan Świtalski (1912-1999) – krótkofalowiec, żołnierz AK
 Jan Świtalski (-2015) – dyrektor Collegium Gostomianum w Sandomierzu
 Jan Świtalski (1994-) – siatkarz
 Jan Świtalski (1907-) – piłkarz TKS